Die Liste von auf dem Südfriedhof Leipzig bestatteten Personen führt Personen auf, die auf dem größten Leipziger Friedhof, dem Südfriedhof, ihre letzte Ruhe fanden.

Hinweis: Die Liste ist alphabetisch nach Nachnamen geordnet. Ihrer Natur nach ist sie nicht vollständig, es können jederzeit weitere Personen hinzugefügt werden.

Die Spalte Lage bezeichnet in grober Orientierung den Ort des Grabes auf dem Friedhof gemäß dem Friedhofsplan.

Dabei bedeuten:
 I – XXX die 30 Abteilungen des Friedhofs 
 UH den Urnenhain
 UG den Urnengarten
 EH den Ehrenhain auf der zentralen Achse vor dem Krematorium und
 K  das Kolumbarium

Literatur 
 Katrin Löffler, Iris Schöpa, Heidrun Sprinz: Der Leipziger Südfriedhof. Geschichte, Grabstätten, Grabdenkmäler. Edition Leipzig, Berlin 2004, ISBN 3-361-00526-4.
 Alfred E. Otto Paul: Die Kunst im Stillen. Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen. Privatdruck, Bde. 1 bis 5, Leipzig 2009 ff.

Weblinks 
 Karte bedeutender Grabstätten des Leipziger Südfriedhofs (inklusive Kurzbeschreibungen)

Liste (bestattete Personen)
Liste (Grabstätten)
Leipzig
!